

События 

 17 сентября — Турки-сельджуки разбивают византийскую армию под Мариокефалоном во Фригии (Малая Азия).
 Мануил I Комнин отстроил крепости Доривлею и Сувлей и начал грандиозный поход против сельджуков, двинувшись на Иконий через Иврицкие теснины. Сельджуки при Мириокефале неожиданно напали на ромеев, разгромили их войско и окружили лагерь. Мануил заключил мир на условиях разрушения Дорилеи и Сувлея. Сельджукиды начали оттеснять византийцев к побережью.
 Аль-Адил I подавляет восстание христиан-коптов в городе Коптос, повесив около 3000 из них на деревьях по всему городу.
 Салах ад-Дин нанёс новое поражение Зангидам.
 Ассасины осуществили новую попытку убийства Салах ад-Дина и снова неудачно. Он осадил их крепость Масьяф, затем отступил и примирился с ассасинами.
 29 мая — Битва при Леньяно. Победа войск «Ломбардской лиги» над армией Фридриха I Барбароссы. Генрих Лев объявлен в империи вне закона.
 1176 (либо 1164) — Смерть Есугея-баатура из рода Борджигин племени тайчжиутов. Распад созданного им улуса в долине реки Онон. Начало скитаний Тэмуджина, сына Есугея, и семьи Есугея.
 Князем Владимиро-Суздальского княжества стал Всеволод Большое Гнездо.
 27 июня — Липицкая битва. Князь Всеволод Юрьевич («Большое гнездо») после смерти своего брата Владимирского князя Михаила Юрьевича разбил новгородского князя Мстислава Ростиславича.
 Киевская Русь сильно пострадала от половцев. Черниговский князь Святослав Всеволодович воспользовался этим, чтобы захватить киевский престол. Он сумел найти общий язык с Ростиславичами, и Роман Ростиславич вернулся в Смоленск.
 Война с князем Рязанским, Москва сожжена.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1176 году
 Леопольд VI (герцог Австрии)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1176 году
 Маттиас I (герцог Лотарингии)
 Ричард Пемброк
 Афанасий Затворник — преподобный Русской церкви.
 Ибн Асакир, историк Дамаска.

См. также

Примечания